En melodi om våren kan syfta på:

 En melodi om våren (film, 1933) – en svensk film från 1933
 En melodi om våren (film, 1943) – en svensk film från 1943